О́скар Рубе́н Ларрау́ри (; 19 августа 1954 года, Гранадеро-Байгоррия, Аргентина) — аргентинский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Чемпион Европы Формулы-3 1982 года.

Биография 
В 1979-1981 годах выступал в аргентинской Формуле-3, в 1981 году перешёл в европейский чемпионат Формулы-3, где в том же году одержал одну победу на этапе в Нюрбургринге. На следующий год выиграл европейский чемпионат Формулы-3, одержав победы в семи гонках. В 1984 году выступал в Формуле-2, после чего перешёл в гонки спортивных автомобилей, выиграл гонку в Хересе, выступая за команду Вальтера Бруна. В 1986 году в её составе занял 2 место в Ле-Мане на Porsche 962C. Когда команда Бруна в 1988 году дебютировала в Формуле-1, вместе с ней в королевский класс гонок перешёл и Ларраури. За два года он не набрал очков, всего семь раз пробился на старт и дважды добрался до финиша. После ухода из гонок формул Ларраури сконцентрировался на выступлениях в гонках кузовных автомобилей, наибольших успехов он достиг в 1997-2000 годах, когда ему удалось трижды выиграть южноамериканский чемпионат по автогонкам в классе «Туринг».

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! EuroBrun
! EuroBrun ER188
! Cosworth
! 

|-
!
! EuroBrun
! EuroBrun ER189
! Cosworth
! 

|}

Ссылки 
 Результаты выступлений 
 

Родившиеся 19 августа
Родившиеся в 1954 году
Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на EuroBrun
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Аргентины